Лысовка () — село,
Лысовский сельский совет,
Гадячский район,
Полтавская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 5320484101. Население по переписи 2001 года составляло 570 человек.

Является административным центром Лысовского сельского совета, в который, кроме того, входят сёла
Глубокое,
Круглое Озеро,
Малая Обуховка,
Млыны,
Перевоз и
Солдатово.

Географическое положение 
Село Лысовка находится на правом берегу реки Псёл,
выше по течению на расстоянии в 3 км расположено село Рашевка,
ниже по течению на расстоянии в 4 км расположены сёла Перевоз и Малая Обуховка,
на противоположном берегу — село Млыны.
Возле села протекает пересыхающий ручей с запрудой.
Река в этом месте извилистая, образует лиманы, старицы и заболоченные озёра.

История 
 Приблизительно 1670 год — дата основания села. Документальные свидетельства основания не сохранились. За легендой основателем поселения был казак, который имел фамилию Лысенко — отсюда и этимология названия, а в селе до сих пор есть Лысай яр — место первого казацкого поселения.

Экономика 
 ООО «Новые Мосты».

Объекты социальной сферы 
 Детский сад.
 Школа.
 Клуб.
 Дом культуры.
 Фельдшерско-акушерский пункт.
 Больница.
 Спортивная площадка.
 Стадион.

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов.

Примечания 

Населённые пункты Гадячского района